Cette page est une liste d'événements qui se sont produits durant l'année 2023 en Lorraine.

Éléments de contexte

Événements

Janvier 
 La situation est critique à l'hôpital de Thionville, jusqu'à 90 heures d'attente aux urgences.

Mars  
 Montage à blanc de la flèche de la Cathédrale Notre-Dame de Paris à Briey.

Inscriptions ou classements aux titre des monuments historiques

Naissances

Décès

Notes

Références

Chronologie de la Lorraine
Lorraine